Pärsti (gemeente), een voormalige gemeente in Estland
 Pärsti (plaats), een plaats in de Estlandse gemeente Viljandi vald